Lisela – grupa etniczna
 język lisela – język austronezyjski